IATP — аббревиатура, которая может означать:
 Internet Access and Training Program — сеть интернет-центров в 9 странах евразийского региона, финансируемая Государственным агентством США по международному развитию (USAID)
  () — международная некоммерческая исследовательская и пропагандистская организация, которая продвигает устойчивые продовольственные, фермерские и торговые системы.
 Технический пул международных авиалиний () — см. iatp.com
 Международная ассоциация транспортных свойств вещества (), бывший подкомитет IUPAC
 
  — интернет-протокол